Valsecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Athos Valsecchi (1919–1985), italienischer Politiker
 Benjamino Valsecchi (1928–2008), Schweizer Turner
 Davide Valsecchi (* 1987), italienischer Rennfahrer
 Diego Valsecchi (* 1982), Schweizer Schauspieler, Sänger und Kabarettist
 Franco Valsecchi (1903–1991), italienischer Historiker
 Pasquale Valsecchi (1828–1900), italienischer Politiker
 Silvia Valsecchi (* 1982), italienische Radsportlerin
 Sven Valsecchi (* 1968), italienischer Kinderdarsteller

Valsecchi steht außerdem für: 

 Museo Bagatti Valsecchi, ein Kunstmuseum in Mailand
 (3725) Valsecchi, ein Asteroid des Hauptgürtels